Новосибирская может означать:

 Новосибирская — неофициальное название пещеры СОАНтехническая.
 Шоколадная фабрика «Новосибирская»